Ludwig Preller kan syfta på:

* Ludwig Preller (1809–1861), tysk klassisk filolog och antikvetare
 Ludwig Preller (1897–1974), tysk politiker